Herzog von Beaufort bezeichnet:

 Duke of Beaufort, einen englischen Titel
 Herzog von Beaufort (Frankreich) (Duc de Beaufort), einen französischen Titel